Au Québec, 

 Brome, un ancien canton;
 Brome, un ancien comté;
 Brome, une ancienne circonscription électorale fédérale;
 Brome (district électoral du Canada-Uni), un district électoral du Canada-Uni;
Brome, un ancien district provincial;;
 Brome, une municipalité de village dans Brome-Missisquoi au Québec (Canada);
 Brome, une ancienne municipalité de canton dans le comté de Brome au Québec (Canada).
 Brome—Missisquoi, une circonscription électorale fédérale ;
 Brome-Missisquoi, une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Lac-Brome, une ville dans Brome-Missisquoi ;
 Le lac Brome, un lac situé dans la ville de Lac-Brome;
 Le mont Brome, une des neuf collines Montérégiennes.